Niehaus ist der Familienname folgender Personen:

 Bernd Niehaus Quesada (* 1941), costa-ricanischer Politiker und Diplomat
 Charles Henry Niehaus (1855–1935), US-amerikanischer Bildhauer
 Charlotte Niehaus (1882–1975), deutsche Sozialarbeiterin, Mitglied der Bremer Bürgerschaft
 Hans Niehaus (* 1953), deutscher Komponist und Gymnasiallehrer
 Hans-Jürgen Niehaus (* 1957), deutscher Banker
 Heinrich Niehaus (1898–1977), deutscher Volkswirtschaftler
 Hermann Niehaus (1848–1932), deutscher neuapostolischer Geistlicher
 Josef Niehaus (1802–1864), deutscher Architekt
 Jutta Niehaus (* 1964), deutsche Radsportlerin
 Lennie Niehaus (1929–2020), US-amerikanischer Jazzmusiker
 Leonhard Niehaus (1896–1978), deutscher Politiker (NSDAP), Abgeordneter im Landtag Oldenburg	
 Manfred Niehaus (1933–2013), deutscher Komponist und Musikredakteur
 Marcel Niehaus (* 1987), deutscher Mediziner, Physiker und Hochschullehrer 
 Max Niehaus (1888–1981), deutscher Schriftsteller, Tanzforscher und Ballettpublizist
 Michael Niehaus (* 1959), deutscher Germanist und Literaturwissenschaftler
 Monika Niehaus (* 1951), deutsche Schriftstellerin und Biologin
 Rena Niehaus (* 1954), deutsches Fotomodell und Filmschauspielerin
 Ruth Niehaus (1925–1994), deutsche Schauspielerin und Regisseurin
 Steve Niehaus (* 1954), US-amerikanischer Footballspieler
 Theodor Niehaus (1820–1887), deutscher Bischöflich Münsterscher Offizial
 Thomas Niehaus (* 1981), deutscher Schauspieler
 Ursula Niehaus (* 1965), deutsche Schriftstellerin
 Valerie Niehaus (* 1974), deutsche Schauspielerin
 Willi Niehaus, deutscher Fußballspieler

Siehe auch:
 Niehuis
 Niehuss
 Niehuus (Begriffsklärung)
 Nienhaus